Heimkehr – film del 1928 diretto da Joe May
Heimkehr – film del 1941 diretto da Gustav Ucicky
Heimkehr – film del 2003 diretto da Damir Lukacevic